Fase de classificació de la Copa d'Àfrica de Nacions de futbol de l'any 2000.
 Egipte classificat com a campió anterior.
 Ghana i Nigèria classificats com a organitzadors en lloc de l'organitzador original Zimbàbue.

Ronda preliminar 

|}

Ambdós partits van ser disputats a Kenya.

Gambia abandonà, Senegal classificat.

Mauritania abandonà, Sierra Leone classificat.

Etiopia abandonà per la guerra eritrea-etíop, Eritrea classificat.

Fase de grups

Grup 1

Grup 2

Grup 3

Grup 4

Grup 5

Grup 6

Grup 7

Playoff 
Els segons classificats dels grups 1 i 5, així com l'organitzador original Zimbàbue disputaren un play-off per determinar la darrera plaça per la fase final.

Equips classificats 
Els 16 equips classificats foren:

Notes

Referències 

2000
Competicions futbolístiques del 2000